Szwajcaria:
 Brienz – gmina w kantonie Berno, w okręgu Interlaken-Oberhasli
 Brienz/Brinzauls – miejscowość w gminie Albula/Alvra, w kantonie Gryzonia

Zobacz też:
 Brienzersee